Juana de Borbón (Vincennes, 3 de febrero de 1338-París, 6 de febrero de 1378) fue reina consorte de Francia, por su matrimonio con Carlos V de Francia. Era hija del duque Pedro I de Borbón e Isabel de Valois (media hermana de Felipe VI de Francia por ser la hija de Carlos de Valois y su tercera mujer, Mahaut de Châtillon-Saint Pol).

Biografía 
Su padre, abuelo y hermano sufrían de inestabilidad mental y Juana pareció haber heredado esta enfermedad familiar. Sufrió un colapso nervioso total después del nacimiento de su séptimo hijo. Su primogénito (que sobrevivió) fue famoso por su locura. De su matrimonio con el rey Carlos V de Francia, celebrado en Tain-l'Hermitage, el 8 de abril de 1350, nacieron nueve hijos, todos muertos en la infancia menos dos:

 Juana (1357-1360).
 Juan (1359-1364).
 Bona (1360).
 Una hija (1363).
 Juan (1366).
 Carlos VI (1368-1422), rey de Francia.
 María (1370-1377).
 Luis (1372-1407), duque de Orleans. 
 Isabel (1373-1378).
 Catalina (1378-1388).

Falleció en París dos días después de dar a luz a su último vástago, dejando a su esposo devastado

Delfinas de Francia por matrimonio con los Valois
Reinas consortes de Francia con los Valois
Duquesas de Normandía
Reinas consortes de Francia del siglo XIV
Reinas consortes de la casa de Borbón (Francia)
Fallecidos en París